Полномочия Сената Парламента Республики Казахстан VI созыва начались с открытием его первой сессии 25 марта 2016 года и продолжались до начала работы первой сессии парламента VII созыва 15 января 2021 года.

В VI созыве парламента полномочия депутатов сената, избранных в 2011 и 2014 годах, назначенных президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым в 2011 и 2013 годах, в соответствии с конституционными нормами, были продолжены.

28 июня 2017 года состоялись выборы депутатов сената в соответствии с указом президента Республики Казахстан. Полномочия депутатов сената, избранных в 2011 году были прекращены в связи с регистрацией депутатов, избранных в 2017 году.

В июне 2018 года город Шымкент стал городом республиканского значения, в связи с чем в октябре 2018 года состоялись выборы депутатов сената от новой административной единицы.

12 августа 2019 года президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым были назначены 6 новых сенаторов, ещё двоим депутатам полномочия были продлены.

12 августа 2020 года состоялись выборы депутатов сената в соответствии с указом президента Республики Казахстан. Полномочия депутатов сената, избранных в 2014 году были прекращены в связи с регистрацией депутатов, избранных в 2017 году.

Список депутатов сената VI созыва 
Всего за период полномочий сената VI созыва его депутатами были 92 человека.

Примечания 

Списки депутатов Казахстана